Dicrurus atactus — вид птиц семейства дронговых. Встречается в Африке южнее Сахары от Сьерра-Леоне до юго-запада Нигерии. Dicrurus atactus был описан американским орнитологом Гарри Оберхользером в 1899 году. Он рассматривал его как подвид Dicrurus modestus и ввел название Dicrurus modetus atactus. Видовое название atactus происходит от древнегреческого ατακτος, что означает «беспорядочный» или «беззаконный». На основании результатов молекулярно-филогенетического исследования, опубликованного в 2018 году, он рассматривается как отдельный вид.

Примечания 

Дронговые
Животные, описанные в 1899 году
Птицы Африки